

Anno 
 765 o 765 a.C.

Codici 
 765 (astronomia)  – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Cincinnati, nella Contea di Hamilton (Ohio), degli USA

Matematica 
 765 – numero